Século XIII 
 Treze
 XIII (álbum de Mushroomhead) — álbum da banda Mushroomhead
 XIII (álbum de Xutos & Pontapés)
 XIII (jogo eletrônico)

Desambiguações de siglas
Desambiguações de música